Mittag steht für:

 die Tageszeit, an der die Sonne den höchsten Stand erreicht, siehe Mittag
 Heinrich Mittag AG, 1823 gegründetes Großhandelsunternehmen für Textilien in Magdeburg
 den Hausberg von Immenstadt im Allgäu, siehe Mittagberg
 die Himmelsrichtung Süden
 eine in der sphärischen Astronomie bezeichnete Weltgegend
 eine ehemals in Düsseldorf erschienene Tageszeitung Der Mittag
 ein Sonett von Andreas Gryphius, siehe Mittag (Gryphius)

Mittag ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Mittag (* 1958), deutscher Sinologe
 Adolf Mittag (1833–1920), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Andreas Mittag (* 1960), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Anja Mittag (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Arthur Mittag (1906–1946), deutscher Psychiater und Euthanasietäter
 Etel Fodor-Mittag (1905–2005), ungarische Fotografin und Gebrauchsgrafikerin
 Gabriele Mittag (* 1962), deutsche Publizistin und Literaturwissenschaftlerin
 Günter Mittag (1926–1994), Sekretär des ZK der SED für Wirtschaft der DDR

 Judith Esser Mittag (1921–2020), deutsche Gynäkologin
 Jürgen Mittag (* 1970), deutscher Historiker
 Karl Wilhelm Mittag (1813–1864), Lehrer und Organist in Heynitz und Langebrück; der letzte Stadtchronist von Bischofswerda
 Karsten Mittag (* 1964), deutscher Maler
 Lothar Mittag (* 1956), deutscher Restaurator
 Magnus Gösta Mittag-Leffler (auch Gösta Mittag-Leffler; 1846–1927), schwedischer Mathematiker, Mittag-Leffler-Funktion
 Martin Mittag (* 1982), deutscher Politiker (CSU)
 Martin Mittag (Architekt) (1920–2008), deutscher Architekt, Verfasser des Standardwerkes "Baukonstruktionslehre"
 Peter Franz Mittag (* 1966), deutscher Historiker
 Robert Mittag (1886–1957), deutscher Politiker (CDU der DDR), MdV
 Rudolf Mittag (1929–2012), deutscher Generalleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit
 Susanne Mittag (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Viktor Mittag (1896–1962), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Mittagsregel